Sacher ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Sacher-Masoch (1901–1972), österreichischer Schriftsteller, siehe auch Alexander-Sacher-Masoch-Preis
 Anna Sacher (1859–1930), Wiener Hotelbesitzerin
 Artur Wolfgang von Sacher-Masoch (1875–1953), österreichischer Schriftsteller
 Dagmar Sacher (* 1966), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Eduard Sacher (Pädagoge) (1834–1903), österreichischer Lehrer und Pädagoge 
 Eduard Sacher (1843–1892), österreichischer Gastronom und Hotelier, Gründer des Hotels Sacher
 Emanuel Sacher (1844–1905), österreichischer Sanitätsfachmann 
 Ewald Sacher (* 1949), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Sacher (1816–1907), österreichischer Konditor, Erfinder der Sacher-Torte
 Friedrich Sacher (1899–1982), österreichischer Schriftsteller
 Harry Sacher (1881–1971), britischer Zionist
 Johann Nepomuk Stephan von Sacher (1759–1836), österreichischer Beamter und Gubernialrat
 Jürgen Sacher (* 1960), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Leopold von Sacher-Masoch (1836–1895), österreichischer Schriftsteller, Namensgeber des Masochismus
 Leopold Johann Nepomuk von Sacher (1797–1874), österreichischer Beamter, Naturforscher und Förderer
 Maja Sacher (1896–1989), Schweizer Kunstmäzenin
 Martina Sacher (* 1957), deutsche Politikerin (WASG, Die Linke)
 Michael Sacher (* 1964), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Mirko Sacher (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Otto Sacher (1928–2008), deutscher Regisseur für Animationsfilme
 Paul Sacher (1906–1999), Schweizer Dirigent und Mäzen
 Peter Sacher (* 1943/1944), deutscher Arachnologe
 Richard Sacher (1942–2014), tschechoslowakischer Politiker, Innenminister 1989/90
 Wanda von Sacher-Masoch (1845–1933), Schriftstellerin und die Ehefrau von Leopold von Sacher-Masoch
 Wolfgang Sacher (* 1966), deutscher Behinderten-Radrennfahrer

Siehe auch:
 Sachertorte
 Das Sacher, Fernsehfilm von Robert Dornhelm aus dem Jahr 2016
 Hotel Sacher (Begriffsklärung)
 Paul-Sacher-Stiftung in Basel (Schweiz), Archiv und Forschungszentrum für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts
 Sacher-Masoch
 Sachers
 Zacher